Starost steht für:

 Starost, ein slawischer Begriff mit unterschiedlichen Bedeutungen

Starost ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Starost (* 1950), deutsche Drehbuchautorin, Dokumentarfilmregisseurin, Kamerafrau und Produzentin
 Rolf Starost (* 1942), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Storost